Sants
 Santa Enímia
Toponímia
 Santa Enimia, municipi del departament francès de la Losera a la regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Cantó de Santa Enimia, cantó del departament de la Losera, al districte de Florac.